Lionello ist ein Familienname und ein männlicher Vorname.

Namensträger

Vorname 
 Lionello Levi Sandri (1910–1991), italienischer Europapolitiker und EWG-Kommissar
 Lionello Manfredonia (* 1956), italienischer Fußballspieler

Familienname 
 Alberto Lionello (1930–1994), italienischer Schauspieler
 Fabio Luigi Lionello (* 1960), italienischer Regisseur
 Gea Lionello (* 1967), italienische Schauspielerin
 Luca Lionello (* 1964), italienischer Schauspieler
 Oreste Lionello (1927–2009), italienischer Schauspieler, Entertainer und Synchronsprecher

Siehe auch 
 Leonello
 Lionel

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Italienischer Personenname